Seznam polkov z zaporedno številko 23.

Seznam 
 Pehotni
 23. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 23. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 23. pehotni polk (Wehrmacht)
 23. strelski polk (ZSSR)
 23. grenadirski polk (Wehrmacht)
 23. pehotni polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 23. tankovski polk (Wehrmacht)
 23. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 23. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 23. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 23. artilerijski polk (Wehrmacht)
 23. težkominometni polk (Wehrmacht)
 23. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 23. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

 Inženirski/Pionirski
 23. pionirski polk (Wehrmacht)

Glej tudi